ILQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ilo (Perù)